Grotesque steht für:
 Grotesque (Band), schwedische Death-Metal-Band
 Grotesque (Album), ein Studioalbum von The Fall
 Grotesque (1988), US-amerikanischer Horrorfilm von 1988
 Grotesque (2009), japanischer Horrorfilm von 2009

Siehe auch:
 Groteske (Begriffsklärung)
 Grotesk (Begriffsklärung)